Balaca puede hacer referencia a:
 José Balaca y Carrión (1800-1869), pintor y miniaturista español.
 Eduardo Balaca y Orejas-Canseco (1840-1914), pintor español.
 Ricardo Balaca y Orejas-Canseco (1844-1880), pintor, dibujante e ilustrador español.